Schwartzman ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron Schwartzman (1908–2013), argentinischer Schachspieler
 Arnold Schwartzman (* 1936), britischer Designer und Dokumentarfilmer
 Diego Schwartzman (* 1992), argentinischer Tennisspieler
 Dov Schwartzman (1921–2011), US-amerikanischer Rabbiner
 Jason Schwartzman (* 1980), US-amerikanischer Musiker und Schauspieler
 John Schwartzman (* 1960), US-amerikanischer Kameramann
 Robert Coppola Schwartzman (* 1982), US-amerikanischer Schauspieler, Sänger und Songwriter

Siehe auch:
 Schvartzman
 Schwarzmann